O Campeonato Colombiano de Futebol de 1999, oficialmente "Copa Mustang - 10 años del asesinato del árbitro Álvaro Ortega" por motivos de patrocínio, (organizado pela Divisão Maior do Futebol Colombiano) foi a 52º edição do campeonato do futebol de Colômbia. Os clubes jogavam duas fases (Torneio Apertura e Torneo Finalización). No Apertura se jogava turno e returno em grupos de quatro e jogos de ida todos contra todos,mais uma rodada de clássicos,  enquanto que no Finalización havia o mesmo formato do Apertura, mas com oito clubes classificados para um Octogonal de dois grupos de quatro, onde o melhor de cada grupo vai a uma final, decidindo o torneio. O campeão do Apertura e o campeão do Finalización jogavam a final para decidir o Campeonato Colombiano e eram classificados para a Copa Libertadores da América de 2000. Também havia outra vaga para o melhor colocado. O último colocado na tabela de promedios é rebaixado para o Campeonato Colombiano de Futebol de 2000 - Segunda Divisão

Participantes

Campeão

Campeonato Colombiano de Futebol
Desporto na Colômbia em 1999